Als Unionskriege (dänisch/schwedisch Unionskrigene) werden spätmittelalterliche Kriege zwischen Dänemark und Schweden in der Zeit der Kalmarer Union bezeichnet. Bei diesen militärischen Auseinandersetzungen ging es zunächst um die größtmögliche Selbständigkeit Schwedens innerhalb der Kalmarer Union und um die Frage, wer Unionskönig sein sollte. Die zwischenzeitlich bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen führten schließlich zur vollständigen Unabhängigkeit Schwedens von Dänemark.

Zu den Unionskriegen werden folgende Kriege gezählt:
Engelbrekt-Aufstand (1434–1436)
Dänisch-Schwedischer Krieg (1470–1471)
Dänisch-Schwedischer Krieg (1483–1497)
Dänisch-Hanseatischer Krieg (1509–1512), Dänisch-Schwedischer Krieg (seit 1501) als Teil davon
Schwedischer Befreiungskrieg (1520–1523)

Erst nach dem Dreikronenkrieg (1563–1570) gab Dänemark den Anspruch auf Wiederherstellung der Union endgültig auf.

Siehe auch 
Dänisch-Schwedische Kriege

Krieg (Dänemark-Norwegen)
Krieg (Schweden)
!Union